Британські острови:

 Британські острови — архіпелаг на північному заході Європи, між Північним морем і Атлантичним океаном.
  Британські острови — терміни для опису різних географічних, політичних та історичних реалій, пов'язаних з цим поняттям.